Piedras Blancas puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Piedras Blancas (Argentina), localidad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Piedras Blancas (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza, Argentina.
 Piedras Blancas (España), villa de Asturias, España.
 Piedras Blancas (Montevideo), barrio de Montevideo, Uruguay.
 Piedras Blancas (Aguada), barrio de Aguada, Puerto Rico.
 Piedras Blancas (San Sebastián), barrio de San Sebastián, Puerto Rico.
 Piedras Blancas (Costa Rica) , el cuarto distrito del cantón de Osa, Costa Rica. 
 Piedras Blancas (Río Negro), centro invernal en el cerro Otto, Argentina.

Naturaleza 
 Parque nacional Piedras Blancas, área natural protegida al sur de Costa Rica.
 Parque ecológico Piedras Blancas, reserva forestal en Medellín, Colombia.
 Pico Piedras Blancas, montaña en Venezuela.
 Arroyo Piedras Blancas .